Рио Азул има више значења:

 Рио Азул (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Рио Азул (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Азул (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Азул, Лисенсијадо Рафаел Муриљо Видал (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику